

Бежаново () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Генерал-Тошево.
 Бежаново () — село в Ловецькій області. Входить до складу общини Луковит.